Гатин — фамилия. Известные носители:
 Гатин, Жорж Жак — французский художник-гравёр.
 Гатин, Фаат Аграфович (1966) — советский и российский боксёр.

 Гатина, Дина — поэт, прозаик, художник, фотомодель.